Kliment Vorosjilov (tank), een Russische tank uit de Tweede Wereldoorlog 
Kliment Vorosjilov (generaal), een Russische generaal